Point Peninsula kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Eye Peninsula, halvö, Skottland, Eilean Siar,

USA 

 Point Peninsula (udde), New York, Jefferson County, 
 Point Peninsula (stup), Colorado, Delta County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar